Crocodylus este unul din cele trei genuri ale subfamiliei Crocodylinae din familia Crocodylidae.

Genul include 5 specii dispărute:
 † Crocodylus anthropophagus
 † Crocodylus bugtiensis
 † Crocodylus checchiai
 † Crocodylus palaeindicus
 † Crocodylus thorbjarnarsoni

și 13 specii în viață:
 Crocodylus acutus
 Crocodylus cataphractus
 Crocodylus intermedius
 Crocodylus johnsoni  
 Crocodylus mindorensis 
 Crocodylus moreletii
 Crocodylus niloticus
 Crocodylus novaeguineae
 Crocodylus palustris
 Crocodylus porosus
 Crocodylus rhombifer
 Crocodylus siamensis
 Crocodylus suchus
 Crocodylus raninus)

Filogenie
Cladogramă după Robert W. Meredith, Evon R. Hekkala, George Amato și John Gatesy.

Cladograma după Scheyer et al. (2013):

Note

 
Crocodylidae
Genuri de reptile